Claire Wineland – attivista e scrittrice statunitense
 David Wineland – fisico statunitense, Premio Nobel per la Fisica 2012
 Eddie Wineland – lottatore statunitense di arti marziali miste